Heteronitis tridens  — вид пластинчатоусых жуков из подсемейства скарабеин. Распространён от Сенегала до Нигерии и Камеруна. Населяют лесистые саванны. Специализируются на навозе крупного рогатого скота.

Примечания 

Скарабеины
Насекомые Африки
Животные, описанные в 1840 году